William of Kyme ist der Name folgender Personen:

* William of Kyme (Adliger) († 1259), englischer Adliger
 William Kyme, 2. Baron Kyme (um 1283–1338), englischer Adliger